Xueshan bezeichnet

 Xueshan (雪山), einen Berg auf der Insel Taiwan
 Xueshan-Gebirge (雪山山脈), einen Gebirgszug auf Taiwan, dessen höchster Berg der Xueshan ist
 Hsuehshan-Tunnel, einen Tunnel durch das Xueshan-Gebirge
 Daxue Shan oder Da Xueshan, ein Gebirge in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxue Shan (Yunnan) oder Da Xueshan, ein Gebirge in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xueshan (Fengqing) (雪山镇), eine Großgemeinde in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xueshan (Maqên) (雪山乡), eine Gemeinde in der chinesischen Provinz Qinghai